Turniej we florecie drużynowo mężczyzn podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie.  Zawody odbyły w dniu 22 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestnicy 
W turnieju drużynowym mężczyzn brało udział 8 reprezentacji narodowych.
  (3) 
  (4)
  (3)
  (3)
  (3)
  (4)
  (4)
  (3)
W zawodach drużynowych mogło startować maksymalnie 4 zawodników z jednego państwa.

Wyniki 
Pojedynki w turnieju szermierczym pomiędzy drużynami odbywały się systemem pucharowym, z jednym dodatkowym meczem o trzecie miejsce.

Finał

Pojedynek o 3. miejsce

Końcowa klasyfikacja 

Źródło: Wuhan.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Floret mężczyzn indywidualnie - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Mężczyzn